Il campionato nordamericano di pallavolo maschile Under-21 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla NORCECA, per squadre nazionali nordamericane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 21 anni.

Albo d'oro

Medagliere

Collegamenti esterni